Фёдоровское — деревня в Локнянском районе Псковской области России. 

Входит в состав Михайловской волости.

Расположена на южной границе райцентра Локня.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 118 жителей.

История 
С января 1995 до апреля 2015 года деревня входила в состав ныне упразднённой Локнянской волости.

Примечания 

Населённые пункты Локнянского района